Wairoa Stream ist der Name folgender Fließgewässer in Neuseeland:
 Wairoa Stream (Ahipara Bay) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Aotea Harbour) in der Region Waikato
 Wairoa Stream (Doubtless Bay) in der Region Northland, Neuseeland
 Wairoa Stream (Kerikeri Inlet) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Lake Waikaremoana) in der Region Hawke's Bay
 Wairoa Stream (Lake Tarawera) in der Region Bay of Plenty
 Wairoa Stream (Marokopa River) in der Region Waikato
 Wairoa Stream (Parekura Bay) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Spirits Bay) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Tasmansee, Taranaki) in der Region Taranaki
 Wairoa Stream (Tasmansee, Northland) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Tuapiro Creek) in der Region Bay of Plenty
 Wairoa Stream (Waiau River) in der Region Hawke's Bay
 Wairoa Stream (Waiaua River) in der Region Bay of Plenty
 Wairoa Stream (Waiomou Stream) in der Region Waikato
 Wairoa Stream (Waiomoko River) im Gisborne District
 Wairoa Stream (Wairoa Bay) in der Region Northland
 Wairoa Stream (Wentworth River) in der Region Waikato
 Wairoa Stream (Whanganui River) in der Region Manawatu-Wanganui